Kepahiang steht für:

 Kepahiang, eine Stadt auf Sumatra
 Kepahiang (Regierungsbezirk), der dazugehörende Regierungsbezirk
 Kepahiang (Insel), eine der Badasinseln im Südchinesischen Meer